«Rebuild» — третій студійний альбом американського рок-гурту The Letter Black. В США альбом вийшов 10 вересня 2013.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми The Letter Black
Альбоми Tooth & Nail Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року